Площадь Космона́втов — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Площадь Космонавтов — площадь в Липецке.
 Площадь Космонавтов — площадь в Ростове-на-Дону.
 Площадь Космонавтов — площадь в Салавате.

Украина 
 Площадь Космонавтов — площадь в Киеве.

См. также 
 Аллея Космонавтов
 Набережная Космонавтов
 Проспект Космонавтов
 Улица Космонавтов